Фащевка () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 212 человек. Почтовый индекс — 47862. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47862, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Турівка, вул. Д.Галицького, 6

Ссылки 
 Фащевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района